Chupaca (stad), een stad in Peru
Chupaca (provincie), een provincie van Peru
Chupaca (district), een district van Peru